VM i curling 2011 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i curling 2011 (mænd) - afholdt i Regina, Saskatchewan, Canada
 VM i curling 2011 (kvinder) - afholdt i Esbjerg, Danmark
 VM i curling 2011 (mixed double) - afholdt i Saint Paul, Minnesota, USA